

Караой — станційне селище, Аксуський район, Жетисуська область
 Караой — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Караой — село, Балхаський район, Алматинська область
 Караой — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Караой — село, Ілійський район, Алматинська область
 Караой — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Караой — село, Таласький район, Жамбильська область
 Караой — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Караой — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Караой — село, Уїльський район, Актюбинська область

Див. також 
 Каракой